Kazimierz Gedymin Jurgielewicz (1891–1956) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, legionista, odznaczony Krzyżem Niepodległości (12 maja 1931) i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), wicewojewoda warszawski, młodszy brat Olgierda (1887–1904), mąż Heleny (1897–1980)
 Kazimierz Jurgielewicz (ur. 1896) – rotmistrz 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a później kapitan taborów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1933) i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), mąż Teresy

Przypisy